Tomáš Koudela ist der Name folgender Personen:

* Tomáš Koudela (Schriftsteller) (* 1967), tschechischer Schriftsteller und Dichter
 Tomáš Koudela (Radsportler) (* 1992), tschechischer Radrennfahrer